

Patronyme 
Robichaud est un nom porté notamment par :
 Adrian Robichaud, musicien canadien ;
 Albany Robichaud (1903-1974), avocat, homme politique et juge canadien ;
 Aldoria Robichaud (? - 1989), médecin canadien ;
 André Robichaud (1937- ), homme politique canadien ;
 Audrey Robichaud (1988-), skieuse acrobatique canadienne ;
 Carmel Robichaud, enseignante et femme politique canadienne ;
 Chloé Robichaud (née en 1988), réalisatrice et scénariste québécoise ;
 Daniel Robichaud (1976-), animateur de radio et chef d'entreprise canadien ;
 Elvy Robichaud (1951-), administrateur et homme politique canadien ;
 Émery Robichaud (1943-), homme politique canadien ;
 Fernand Robichaud (1939-), enseignant, homme d'affaires et homme politique canadien ;
 Gary Robichaud (1962-2005), enseignant et homme politique canadien ;
 Gilbert Robichaud (1918-), agent d'assurances et homme politique canadien ;
 Hédard Robichaud (1911-1999), homme politique canadien ;
 Jean George Robichaud (1883-1969), homme politique canadien ;
 Jean-Baptiste Robichaud (1751-1808), pêcheur canadien ;
 Louis Robichaud (1925-2005), homme politique canadien ;
 Louis Robichaud (1890-19??), avocat et homme politique canadien ;
 Louis-Prudent-Alexandre Robichaud (1890-19??), avocat et homme politique canadien ;
 Marie-Colombe Robichaud (1943-), auteur canadien ;
 Martin Robichaud (1874-1958), homme politique canadien ;
 Michel Robichaud (1939-), designer canadien ;
 Norbert Robichaud (1905-1979), prêtre canadien évêque de Moncton ; 
 Otho Robichaud (1742-1824), fermier, marchand, juge de paix, officier de milice et fonctionnaire canadien ; 
 Paul Robichaud (1964-), homme politique canadien ;
 Vénérande Robichaud (1753-1839), femme d'affaires canadienne.

Toponyme 
 Robichaud, un hameau de Beaubassin-Est, au Nouveau-Brunswick (Canada);
 Robichaud, un hameau de Caplan, au Québec (Canada);
 Village-des-Robichaud (Robichaud Settlement), un hameau de Fair Isle, au Nouveau-Brunswick ;
 Ruisseau Robichaud, un ruisseau situé près de Valcourt, au Québec.

Voir aussi 
 Maison Otho-Robichaud, un site historique de Néguac.
 Robichaux, Robicheaux, patronymes homophones

Homonymie de patronyme